В одиночному розряді тенісного турніру WTA Austrian Open 1990, який проходив в рамках Туру WTA 1990, Клаудія Коде-Кільш здобула титул, у фіналі перемігши Рейчел Макквіллан 7–6, 6–4.

Сіяні гравчині 

  Юдіт Візнер (півфінал)
 Відсутня
  Ізабель Куето (2-ге коло)
  Каті Каверзасіо (чвертьфінал)

 Рейчел Макквіллан (фінал)
 Патрісія Тарабіні (1-ше коло)
 Петра Лангрова (чвертьфінал)
 Клаудія Коде-Кільш (переможниця)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

WTA Austrian Open